

Islam 
 Salat Maghrib est la Salat (prière) du coucher du soleil.

Toponyme 

 le Maghreb, région d'Afrique du Nord ;
 le Maroc, un État du Maghreb.

Patronyme algérien